Les districts du Pendjab pakistanais partagent la province du Pendjab au Pakistan en 36 districts.

Articles connexes 
Pendjab (Pakistan)
Districts du Pakistan